Google Reader — RSS-агрегатор компании Google. Начал работу 7 октября 2005 года. Статус бета-версии был снят 17 сентября 2007 года. Прекратил свою работу 2 июля 2013 года (пользовательские данные были доступны до 15 июля).

Функциональность

Принцип работы 
Пользователь может подписываться на рассылки используя механизм поиска Google Reader или указав непосредственный URL. Новые сообщения будут появляться на левой стороне экрана в виде списка, который затем можно отсортировать по дате или релевантности.

Разделение доступа 
Записи в Google Reader могут разделяться между несколькими пользователями. Этого можно достичь, послав пользователю по электронной почте ссылку на разделяемый ресурс. Однако функциональность Google Reader позволяет группе пользователей создать веб-сайт, который будет включать в себя все сообщения, относящиеся к их учётной записи. Другие пользователи могут получать уведомления об изменении этой коллективной страницы.

Автономная работа 
Google Reader был первым сервисом, использующим Google Gears — расширение браузера, которое позволяет «работать в сети», находясь при этом в автономном режиме. Пользователи, установившие это расширение, могут загрузить до 2000 записей для прочтения в автономном режиме, а после подключения к сети Google Reader производит их обновление.

Мобильный доступ 
Мобильный интерфейс доступа к Google Reader появился 18 мая 2006 года. Для его использования требуется поддержка телефоном технологий XHTML и WAP 2.0.

Персональная домашняя страница 
4 мая 2006 года была добавлена новая функциональность, которая позволила пользователю размещать все сообщения из своей подписки на своей личной странице.

Примечания

Ссылки 

 Google Reader
 Подробнейшее описание на iXBT

Reader
Агрегаторы
Сайты, появившиеся в 2005 году
Закрытые интернет-сервисы